Tago Mago — третий студийный альбом немецкой краут-рок-группы Can, изданный в 1971 году фирмой United Artists на 2-х пластинках.

Об альбоме 
Tago Mago стал первым (не считая сборника Soundtracks) альбомом Can с вокалистом Дамо Судзуки, заменившим Малькольма Муни, после его нервного срыва в 1970 году.

Tago Mago нередко называют самым сложным, экспериментальным альбомом Can за всю их историю. 
Он был встречен критиками с огромным одобрением и позднее назывался многими рок-музыкантами в числе источников их вдохновения.

Список композиций 
Все композиции написаны группой «Can»
 «Paperhouse» — 7:29
 «» — 4:08
 «Oh Yeah» — 7:22
 «» — 18:32
 «Aumgn» — 17:22
 «Peking O» — 11:35
 «Bring Me Coffee or Tea» — 6:47

Участники записи 
 Дамо Судзуки — вокал;
 Хольгер Шукай — бас-гитара;
 Михаэль Кароли — гитара;
 Яки Либецайт — ударные;
 Ирмин Шмидт — клавишные, вокал на «Aumgn».

Примечания

Ссылки 
 Tago Mago на discogs.com

Альбомы 1971 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Can
Альбомы United Artists Records
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы краут-рока